Рулиха — название населённых пунктов в Казахстане:

 Рулиха — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Рулиха — станция в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.